Huot, ancien nom d'une espèce de chouette, la chouette hulotte, est devenu un nom de famille.

Patronyme 

 Adolphe-Joseph Huot (1839-1883), graveur français ;
 Benoît Huot (né en 1984), nageur handisport canadien du Québec ;
 Césaire Huot (1814-1892), homme politique français ;
 Charles Huot (1855-1930), peintre et illustrateur québécois ;
 Christine Denis-Huot (née en 1954), photographe animalière française ;
 Edmond Huot de Goncourt (1822-1896), écrivain français, fondateur de l'Académie Goncourt ;
 Gaétan Huot, monteur et directeur de la photographie québécois ;
 Germaine Huot (née en 1919), orthophoniste québécoise ;
 Isabelle Huot, nutritionniste et diététiste professionnelle québécoise ;
 Jean Jacques Nicolas Huot (1790-1845), savant géologue français ;
 Jules Huot de Goncourt (1830-1870), écrivain français ;
 Juliette Huot (1912-2011), actrice québécoise ;
 Léon Huot (1898-1961), footballeur international français ;
 Marcel Huot (1896-1954), coureur cycliste français ;
  ;
 Marie-Catherine Huot (1791-1869), religieuse canadienne ;
 Marie-Eve Huot, comédienne, autrice et metteuse en scène québécoise ;
 Michel Denis-Huot (né en 1953), photographe animalier français ;
 Patrick Huot (né en 1975), homme politique québécois, député ;
 Pierre-Gabriel Huot (1825-1913), auteur et homme politique du Québec, député fédéral ;
 Valentin Huot (1929-2017), coureur cycliste professionnel français.

Noms dérivés 
 Fusil automatique Huot, mitrailleuse légère
 Maisons Huot, monument historique à Nancy en Lorraine

Hydronyme 

 Rivière Huot, un affluent de la rivière Ruban (La Tuque), dans la région administrative de la Mauricie, au Québec, au Canada.